Palaio Faliro kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Palaio Faliro, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Palaió Fáliro, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,